Galeruca är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Müller 1764. Galeruca ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Galeruca